Такмичење у атлетици је одржано на Азијским играма 1958. у Токију, Јапан 25. маја до 29. маја 1958.

На програму су биле 31 дисциплине 22 у мушкој и 9 у женској конкуренцији. Највише успеха су имали спортисти Јапана који су укупно освојили 36 медаље од чега 12 златних испред Pakistana која је освојила 13 медаље са 5 златних.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Спољашње везе
Results - GBR Athletics

Атлетика на Азијским играма
Атлетика у 1958.